Фёдор Косте́нко:
 Костенко, Фёдор Дмитриевич (1919—1962) — Герой Советского Союза.
 Костенко, Фёдор Яковлевич (1896—1942) — советский генерал-лейтенант.